«Близнец, соперник» () — филиппинский телесериал, в главных ролях Бьянка Умали, Мигель Танфеликс, Полин Мендоса и Кайлин Алькантара. Он транслировался на телеканале GMA Network с 27 ноября 2017 по 3 августа 2018  года.

Сюжет 
Сериал рассказывает о сёстрах-близнецах Крисанта и Крисельда. Крисельда умирает из-за редкой болезни и остается духом, который видит только Крисанта. Их дружба заканчивается, когда они оба влюбляются в Диего. Соперничество между ними усиливается, в то время как привязанность их матери сосредоточена на Крисанте. Когда эмоции Крисельды переполняют ее, то душа находит тело другого человека для обитания, и она возвращается, чтобы принять любовь своей матери и любовь Диего.

В ролях 
 Бьянка Умали — Крисанта «Крисан» Энрикес Магпантай / Виктория Энрикес Магпантай
 Мигель Танфеликс — Диего Окампо де Вилья
 Полин Мендоса — Крисельда «Крисел» Энрикес Магпантай / Аманда Энрикес Магпантай
 Кайлин Алькантара — Франческа «Ческа» Энрикес де Вилья / Грейс Аким Назар
 Джин Гарсия — Тереза Абая-Баутиста
 Марвин Агустин — Реймонд де Вилья / Самуэль Кальдерон
 Альфред Варгас — Аллан Магпантай
 Кармина Вильярроэль — Джеральдин Энрикес-Магпантай
 Глория Ромеро — Мария Анисия Энрикес
 Кристофер де Леон — Эммануэль «Мануэль» де Вилья
 Джерик Гонсалес — Майкл Рой «Макой» Клаверия
 Франческа Сальседо — Норилин «Нори» Сальседо / Френни
 Рафа Сигуион-Рейна — Винсент Де Хесус
 Шери Баутиста — Лилиан Окампо
 Ракель Монтеза — Милдред Абая

Награды и номинации

Примечания 

Программы телеканала GMA Network
Драматические телесериалы Филиппин
Мистические телесериалы
Телесериалы Филиппин 2017 года